Gilbert – imię męskie pochodzenia germańskiego
 Gilbert (zm. 1150) - kardynał

Cieki wodne:
 Gilbert – rzeka w Australii
Miejscowości w USA:
 Gilbert – miejscowość w stanie Arizona, w hrabstwie Maricopa
 Gilbert – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Searcy
 Gilbert – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Story
 Gilbert – wieś w stanie Luizjana, w parafii Franklin
 Gilbert – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Gilbert – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Lexington
 Gilbert – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Mingo
Gminy w USA:
 Gilbert (ang. Gilbert Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand

Pozostałe:
 Gilbert (Gb) – nazwa jednostki siły magnetomotorycznej (napięcie magnetyczne) wynosząca 10A/4π nazwana na cześć Williama Gilberta.
 Gilbert – angielska firma produkująca sprzęt sportowy założona przez Williama Gilberta
 Zespół Gilberta – uwarunkowana genetycznie choroba metaboliczna